Вильяреаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вильяреаль, Корнелио (1904—1992) — филиппинский политик, видный деятель Либеральной партии.
 Вильяреаль, Хосе (род. 1956) — мексиканский шахматист, международный мастер.

См. также 
 Вильярреаль (значения)